Bibis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Van der Sande, vattendrag, Papua, 
 Desa Bibis, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Bibis, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar